Gros manseng (grote Manseng), wit druivenras
 Petit manseng (kleine Manseng), wit druivenras
 Manseng noir (zwarte Manseng), blauw druivenras